Nordenskjöld ist der Name folgender Personen:

 Bertil Nordenskjöld (1891–1975), schwedischer Militär, Fußballspieler und -funktionär
 Fritjof von Nordenskjöld (* 1938), deutscher Diplomat
 Günter von Nordenskjöld (1910–1997), deutscher Agrarwissenschaftler und Politiker (CDU), MdB
 Rolf von Nordenskjöld (* 1957), deutscher Komponist und Saxophonist
 Otto Nordenskjöld (1869–1928), schwedischer Geologe und Polarforscher
 Nils Gustaf Nordenskjöld (1792–1866), finnischer Mineraloge und Reisender

Sonstiges:
 Nordenskjöld-Becken, Seebecken vor der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Nordenskjöld-Eiszunge, Gletscherzunge im Viktorialand, Antarktika
 Nordenskjöld-Küste, Küste des Grahamlands, Antarktika
 Nordenskjöld Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Nordenskjöld Outcrops, Felsvorsprünge an der Nordenskjöld-Küste

 Siehe auch: 
 Nordenskiöld
 Nordenskjöld-Gletscher

en:Nordenskiöld